Peek & Cloppenburg oder P&C steht für:
* Peek & Cloppenburg (Düsseldorf), Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf
 Peek & Cloppenburg (Niederlande), unter der Regie von Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf
 Peek & Cloppenburg (Hamburg), Hamburger Bekleidungshauskette